Le terme voltige est employé dans plusieurs domaines :

 en aviation, la voltige aérienne est une activité de loisir et de compétition consistant à utiliser un avion ou un planeur pour effectuer des manœuvres aériennes sortant de l'ordinaire ;
 en parapente, voltige en parapente ;
en équitation, la voltige équestre;
 en sport équestre, la voltige en cercle est une pratique consistant à réaliser des figures sur le dos d'un cheval ;
 Voltige cosaque, type de voltige équestre en ligne droite ;
 la voltige au cirque, un numéro aérien.

Culture
 Haute Voltige est un film américain de Jon Amiel réalisé en 1999.
 La Voltige, court métrage de 1895

Homonymie